Вальверде (, , «зелёная долина») — многозначный термин.

Фамилия 

 Вальверде, Алехандро (род. 1980) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вальверде, Изис (род. 1987) — бразильская актриса.
 Мора Вальверде, Мануэль (1909—1994) — коста-риканский политик.
 Вальверде, Мария (род. 1987) — испанская киноактриса.
 Вальверде, Федерико (род. 1998) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Уругвая.
 Вальверде, Фернандо (род. 1951) — испанский актёр.
 Вальверде, Эрнесто (род. 1964) — испанский футболист, нападающий, ныне тренер.

Топоним 
 Вальверде — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Вальверде — подрайон Мадрида.
 Вальверде — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.
 Вальверде — провинция Доминиканской Республики.
 Вальверде — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.
 Вальверде-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вальверде — вымышленная страна, используемая создателями голливудских фильмов когда по сценарию им требуется показать некую южно- или центральноамериканскую страну.

См. также 
 Валверде